Plaats in Indonesië
 Pekacangan (Bener), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pekacangan (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java